Hazar se poate referi la:
 Hazari, Khazari, care erau un popor turcic seminomad, cu ascendență scită, din Asia Centrală, a cărui majoritate s-a convertit la iudaism. 
 Hazar Denizi, denumirea, în limba turcă, a Mării Caspice;
 Lacul Hazar, din Turcia;
 Munții Hazar, din Iran;
 Hazar, un oraș din Turkmenistan, Provincia Balkan;
 Al-Hazar, stație a metroului din Cairo;
 Hazar, denumirea unei păsări de noapte în limba arabă.